

Едмонд — місто, штат Канзас
 Едмонд — місто, штат Оклахома